Andreas Schillinger, een Duits wielrenner
 Josef Schillinger, een kampbewaker in Auschwitz

Duitse achternaam